Вильфранш-сюр-Сон:

 Вильфранш-сюр-Сон — город во Франции.
 Вильфранш-сюр-Сон — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Рона — Альпы.